Ведмедиця — самиця ведмедя
 Велика Ведмедиця — сузір'я північної небесної півкулі.
 Мала Ведмедиця — сузір'я у північній півкулі неба.
 Мала Ведмедиця — карликова галактика.
 Ведмедиця велика — вид комах з родини Arctiidae.
 Ведмедиця-господиня — вид комах з родини Arctiidae.

Див. також 
 Медведиця